Osoby o tym nazwisku:
 Gintaras Didžiokas – litewski polityk, inżynier
 Rimantas Didžiokas – litewski inżynier, polityk